Alofi ist die Hauptstadt des Pazifikstaates Niue. Alofi hat (Stand 2017) 597 Einwohner. Der Ort besteht aus den beiden Verwaltungseinheiten (Villages) Alofi North (170 Einwohner) und Alofi South, wo sich die Regierungsgebäude befinden (427 Einwohner).

Alofi liegt an der Westküste von Niue im Zentrum der Alofi Bay. Vor Alofi befindet sich die einzige Lücke in dem Korallenriff, das die gesamte Insel umgibt. Durch diese Lücke passieren Boote in einem von zwei Richtfeuern markierten Fahrwasser. Es gibt dort keinen durch Mauern geschützten Hafen.

Der Hanan International Airport in Alofi ist der internationale Flughafen von Niue.

Zyklon im Jahr 2004 
Am 6. Januar 2004 fegte der Zyklon Heta über die Insel und zerstörte zahlreiche Gebäude von Alofi, darunter das Krankenhaus, das Niue Hotel, das Museum und Kulturzentrum, das Gerichtsgebäude, sowie Geschäfte für Taucher. Hunderte der Einwohner wurden obdachlos. Eine 24-jährige Krankenschwester starb beim Versuch, ihr zwei Jahre altes Kind zu schützen.

Das Wiederaufbauprogramm für die Insel wurde auf fünf Jahre angelegt. Die geschätzten Kosten beliefen sich auf 23 Millionen US-Dollar. Gehofft wurde auf die Hilfe von Neuseeland und Australien und der Europäischen Union. Die Regierung von Niue entschied, dass die zerstörten Geschäfte in Alofi, das Krankenhaus und das Niue Hotel auf einem höhergelegenen Plateau bei Fonuakula errichtet werden.

Klima

Persönlichkeiten 
 Toke Talagi (* 9. Januar 1951 in Alofi; † 15. Juli 2020 ebenda), Politiker und Premierminister
 Dalton Tagelagi (* 5. Juni 1968), Politiker und seit dem 11. Juni 2020 amtierender Premierminister von Niue

Galerie

Siehe auch 
 Taoga Niue Museum

Weblinks 
 Niue Island Map September 2017. Straßen- und Tourismuskarte von Niue und Alofi (PDF; 652 kB, englisch)

Einzelnachweise 

Hauptstadt in Australien und Ozeanien
Ort auf Niue
Namensgeber_(Marskrater)